

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Wyszomierz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Bielany 
 Wyszomierz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki 
 Wyszomierz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Zobacz też 
 Wyszomierz Wielki
 Wismar (Wyszomierz) – miasto w Niemczech